Серге́й Серге́евич Шестако́в:
 Шестаков, Сергей Сергеевич (1862—1929) — главный инженер Москвы, профессор Московского высшего технического училища.
 Шестаков, Сергей Сергеевич (род. 1990) — украинский футболист.